El nombre Encantadas puede referirse a:
 las islas Galápagos, archipiélago de Ecuador antes conocido como Las Encantadas;
 The Encantadas, conjunto de relatos de Herman Melville ambientados en las islas Galápagos; y
 a las islas Encantadas, un archipiélago ficticio de los escritos de J. R. R. Tolkien.